Кроншта́дтский переулок — название улиц в различных населённых пунктах России, этимологически связанное с городом Кронштадтом.

Россия 
 Кронштадтский переулок — улица в Астрахани.
 Кронштадтский переулок — улица в Брянске.
 В Грозном:
 1-й Кронштадтский переулок.
 2-й Кронштадтский переулок.
 3-й Кронштадтский переулок.
 4-й Кронштадтский переулок.
 В Кемерове:
 1-й Кронштадтский переулок.
 2-й Кронштадтский переулок.
 Кронштадтский переулок — улица в Симферополе.
 Кронштадтский переулок — улица в Тамбове.
 В городе Уфе:
 1-й Кронштадтский переулок.
 2-й Кронштадтский переулок.
 3-й Кронштадтский переулок.
 Кронштадтский переулок — улица в Хабаровске.
 Кронштадтский переулок — улица в Шахтах.

См. также 
 Кронштадтская площадь
 Кронштадтская улица
 Кронштадтский бульвар
 Кронштадтский проезд
 Кронштадтский путепровод
 Кронштадтское шоссе